Athamanta collina är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Athamanta collina ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
collina